Многоножка:
 Многоножки () — надкласс наземных членистоногих.
 Многоножка () — род травянистых папоротников.
 «Человеческая многоножка» — фильм ужасов Тома Сикса.
 «Многоножка» — одно из прозвищ артиллерийского орудия «Фау-3», одного из проектов «оружия возмездия» гитлеровской Германии.